Медальний залік на зимових юнацьких Олімпійських іграх 2012 — неофіційний командний залік національних олімпійських комітетів (НОК) за кількістю медалей, отриманих своїми спортсменами протягом I Зимових юнацьких Олімпійських ігор, що відбулися в Інсбруку, Австрія, з 13 по 22 січня 2012 року. Близько 1059 спортсменів з 70 НОК взяли участь у 63 заходах в 15 видах спорту. 

Андорра виграла свою першу в історії олімпійську медаль, а Марокко виграла свою першу в історії зимових Олімпійських ігор медаль (також це перша в історії Африки медаль на зимових спортивних змаганнях).

Таблиця 

{|
|-
| 1 ||align=left|  || 8 || 7 || 2 || 17
|-
| 2 ||align=left|  || 7 || 4 || 4 || 15
|-bgcolor=ccccff
| 3 ||align=left|  || 6 || 4 || 3 || 13
|-
| 4 ||align=left|  || 6 || 3 || 2 || 11
|-
| 5 ||align=left|  || 5 || 4 || 7 || 16
|-
| 6 ||align=left|  || 4 || 1 || 2 || 7
|-
|  ||align=left|  Змішана команда || 3 || 3 || 3 || 9
|-
| 7 ||align=left|  || 3 || 0 || 5 || 8
|-
| 8 ||align=left|  || 2 || 5 || 9 || 16
|-
| 9 ||align=left|  || 2 || 5 || 2 || 9
|-
| 10 ||align=left|  || 2 || 3 || 3 || 8
|-
| 11 ||align=left|  || 2 || 2 || 5 || 9
|-
| 12 ||align=left|  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 13 ||align=left|  || 2 || 2 || 0 || 4
|-
| 13 ||align=left|  || 2 || 2 || 0 || 4
|-
| 15 ||align=left|  || 2 || 1 || 6 || 9
|-
| 16 ||align=left|  || 1 || 4 || 2 || 7
|-
| 17 ||align=left|  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 18 ||align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 19 ||align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 19 ||align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 21 ||align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 21 ||align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 23 ||align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 24 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 24 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 24 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 24 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 28 ||align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 29 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 29 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Всього || 63 || 63 || 63 || 189|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ігор   

Зимові юнацькі Олімпійські ігри 2012